Stereotyp může být:
 stereotyp
 stereotyp (etologie) – stereotypní chování zvířat
 stereotyp (lingvistika)
 Stereotype (album) – album indie R&B artist B.Slade
 Stereotypes (producers) – hudební producenti
 Stereotype Records
 stereotyp (tisk)
 Stereotyp (píseň) – píseň Blur